Lugan (Aveyron)
Lugan (Tarn)

Daarnaast is Lugan ook een achternaam:
Bernard Lugan (Frans historicus)